Houston Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten

 Houston Run (Youghiogheny River) im Lancaster County, Pennsylvania
 Houston Run (Elk River) im Webster County, West Virginia